De Zillentoren was een toren in de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo.

Onbekend is waar de naam van de toren vandaan komt. Ook de locatie en de functie zijn niet overgeleverd. De naam van de toren wordt in 1496 in de stadsrekeningen van Venlo vermeld.

Vestingwerk van Venlo